

Geografia
 Bum – comune del Camerun nel dipartimento di Boyo

Sigle 
 Biblioteca Umoristica Mondadori – collana libraria della casa editrice Mondadori

Codici 
 BUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Butler, Missouri (Stati Uniti)

Musica 
 Bum – album dei Vincisgrassi del 1994
 Boum, celebre canzone di Charles Trenet